Monkey (nummer), nummer van George Michael uit 1988
 Monkey (drank), een drank
 Monkey (dans), een dans uit circa 1963
 Monkey version, term uit de militaire luchtvaartindustrie
 Schepen
 HMS Monkey (doorverwijspagina)